Финал Лиги чемпионов УЕФА 2017 — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2016/17 годов, 62-го сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА, и 25-го сезона после переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов. Матч прошел 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Победитель матча сыграет с победителем Лиги Европы УЕФА в матче за Суперкубок УЕФА, а также квалифицируется в полуфинал клубного чемпионата мира.

Место 
Стадион «Миллениум» был объявлен в качестве окончательного места 30 июня 2015 года, в соответствии с решением заседания Исполнительного комитета УЕФА в Праге.

История

Путь к финалу

Перед матчем

Посол матча 
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш стал официальным послом финала Лиги чемпионов УЕФА-2016/17 в Кардиффе.

Логотип  
25 августа 2016 года, во время жеребьевки группового этапа, в Монако был представлен официальный логотип матча.

Матч 
Выбор номинального хозяина матча (в административных целях) состоялся 21 апреля 2017 года в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Статистика 

</div>

См. также 
 Финал Лиги Европы УЕФА 2017
 Суперкубок УЕФА 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Данные о финале 

Лига чемпионов 2017
2017
Лига чемпионов УЕФА 2016/2017
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 3 июня
Июнь 2017 года
2010-е годы в Уэльсе